Энь () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Экёйе.

Коммуна расположена на расстоянии около 220 км на юг от Парижа, 110 км на юг от Орлеана, 32 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 408 человек (2007).

Достопримечательности 

 Собор Сен-Мартен ()
 Руины аббатства Мисере ()

Примечания